La princesa Petra Lorenza de los Países Bajos (nacida Brinkhorst; Leiden, Países Bajos, 25 de mayo de 1966) es la esposa del príncipe Constantino Cristóbal de los Países Bajos, con quien tiene tres hijos. Por matrimonio ostenta el título de princesa de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau y señora de Amsberg. Pertenece a la familia del monarca neerlandés, pues es cuñada de los actuales reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima. Actualmente se desempeña como periodista y escritora.

Biografía 

Nació como Petra Laurentien Brinkhorst, siendo la única hija del político holandés Laurens Jan Brinkhorst (n. en 1937) y de Jantien Heringa (n. en 1935). Tiene un hermano varón, Marius (n. en 1965).

Realizó sus estudios secundarios Escuela Cristiana de Sorghvliet de La Haya.

El 17 de mayo de 2001 contrajo matrimonio civil ante el alcalde de La Haya con el príncipe Constantino Cristóbal de los Países Bajos, y el 19 de mayo de ese mismo mes celebraron su matrimonio religioso en la iglesia de Santiago, también en La Haya.

De su matrimonio tiene tres hjos:

 La condesa Eloísa de Orange-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg [señora de Amsberg], (nacida el 8 de junio de 2002 en La Haya, que es la primera nieta de la reina Beatriz).
 El conde Nicolás Casimiro de Orange-Nassau, Jonkheer van Amsberg [señor de Amsberg], (nacido el 21 de marzo de 2004 en La Haya).
 La condesa Leonor de Orange-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg [señora de Amsberg], (nacida el 3 de junio de 2006 en La Haya).

El matrimonio reside con sus hijos en Bruselas, Bélgica.

Laurentina es madrina de bautismo de Leah Isadora Behn, hija de la princesa Marta Luisa de Noruega.

Títulos y tratamientos 
 25 de mayo de 1966 - 17 de mayo de 2001: señorita Petra Laurentien Brinkhorst
 17 de mayo de 2001- presente: Su Alteza Real la princesa Petra Lorenza de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau, señora de Amsberg.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas neerlandesas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Casa de Orange.
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Guillermo y Máxima de los Países Bajos (02/02/2002).
  Medalla de la Coronación del Rey Guillermo Alejandro (30/04/2013).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama Gran Cordón de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania, 30/10/2006).
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Corona (Reino de Bélgica, 28/11/2016).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Casa Real de los Países Bajos
La Casa Real Holandesa/Princesa Lorenza
UNESCO en Literacy (website oficial)
Rodovid

Casa de Orange-Nassau
Príncipes de los Países Bajos
Nacidos en Leiden